Le Tunis Air Club est un club omnisports relié à la compagnie aérienne tunisienne Tunisair. Il comprend différentes sections :

Tunis Air Club (basket-ball) ;
Tunis Air Club (football) ;
Tunis Air Club (futsal) ;
Tunis Air Club (volley-ball).

Homonymie
Tunisair